Чайковка () — село в Охримовском сельсовете Волчанского района Харьковской области. Население по переписи 2001 года составляло 45 человек.

Географическое положение 
Село Чайковка находится на левом берегу реки Волчья, выше по течению в 2 км расположено село Охримовка, ниже — на расстоянии в 1 км село Волоховка, на противоположном берегу село Бочково, до границы с Россией — 4 км.
В центре села большое болото (~7 га).

История 
 1870 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Чайковское лесничество.

Известные люди 
 Чайка, Фёдор Васильевич (1918—1974) — Герой Советского Союза, родился в селе.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района